Ланьцут () — місто в піденно-східній Польщі
 Ланьцут — табір для військовополонених у Польщі